Palosenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palosenjärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Palosenjärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Palosenjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar